Velika nagrada Kanade 2014 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 8. junija 2014 na cestnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Prvič v karieri je zmagal Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:16,471
| 1:15,289
| 1:14,874
| 1
|-
! 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:15,750
| 1,15,054
| 1:14,953
| 2
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:17,470
| 1:16,109
| 1:15,548
| 3
|-
! 4
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:16,772
| 1:15,806
| 1:15,550
| 4
|-
! 5
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:16,666
| 1:15,773
| 1:15,578
| 5
|-
! 6
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:17,113
| 1:15,897
| 1:15,589
| 6
|-
! 7
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:17,010
| 1:16,131
| 1:15,814
| 7
|-
! 8
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:17,178
| 1:16,255
| 1:16,162
| 8
|-
! 9
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:16,631
| 1:16,214
| 1:16,182
| 9
|-
! 10
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:17,013
| 1:16,245
| 1:16,214
| 10
|-
! 11
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:16,897
| 1:16,300
| 
| 11
|-
! 12
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:16,446
| 1:16,310
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:18,235
| 1:16,472
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:17,732
| 1:16,687
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:16,938
| 1:16,713
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:17,519
| 1:17,314
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:18,328
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:18,348
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:18,359
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:19,278
|
|
| 21
|-
! 21
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 1:19,820
|
|
| 20
|-
! NC
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| brez časa
|
|
| PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! 1
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 70
| 1:39:12,830
| 6
| 25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 70
| +4,236
| 1
| 18
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 70
| +5,247
| 3
| 15
|-
! 4
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 70
| +11,755
| 9
| 12
|-
! 5
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 70
| +12,843
| 11
| 10
|-
! 6
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 70
| +14,869
| 7
| 8
|-
! 7
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 70
| +23,578
| 4
| 6
|-
! 8
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 70
| +28,026
| 8
| 4
|-
! 9
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 70
| +29,254
| 12
| 2
|-
! 10
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 70
| +53,678
| 10
| 1
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 70
| Trčenje
| 13
|
|-
! 12
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 70
| Trčenje
| 5
|
|-
! 13
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 16
|
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 64
| ERS
| PL
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 59
| Zadnje krilce
| 14
|
|-
! Ods
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 57
| Pogon
| 15
|
|-
! Ods
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 56
| Zavore
| 2
|
|-
! Ods
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 23
| Vzmetenje
| 21
|
|-
! Ods
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 21
| Motor
| 17
|
|-
! Ods
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 7
| Turbo
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 19
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014